Insomniac har flere betydninger:

Insomniac Games – udviklere af computerspil.
Insomniac (album) – et studiealbum fra den amerikanske rock-trio Green Day.
Insomniac (Enrique Iglesias album) – Enrique Iglesias album.

Se også 
 Insomnia